French Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i perioden 30. maj - 13. juni 2021 i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Kvalifikationen i singlerækkerne blev afviklet samme sted i ugen før hovedturneringen i dagene 24. - 28. maj 2021. Det var den 120. udgave af mesterskabet.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, der i finalen besejrede Stefanos Tsitsipas med 6-7(8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Det var Novak Djokovic' anden French Open-titel og hans 19. grand slam-titel i alt i karrieren, og han blev den første spiller i den åbne æra, der vandt alle fire grand slam-titler i herresingle mindst to gange.

I damesingleturneringen sejrede Barbora Krejčíková, som vandt sin første grand slam-titel i single, og som i finalen besejrede Anastasija Pavljutjenkova med 6-1, 2-6, 6-4. Krejčíková vandt dermed sin sjette grand slam-titel i karrieren, efterson hun tidligere havde vundet to damedouble- og tre mixed double-titler. 

Barbora Krejčíková vandt også damedoubletitlen, da hun sammen med Kateřina Siniaková i finalen besejrede Bethanie Mattek-Sands og Iga Świątek med 6-4, 6-2. Det tjekkiske par vandt dermed deres anden French Open-titel sammen, og det var deres tredje grand slam-titel i alt som makkere. For Krejčíková var sejren den syvende grand slam-titel i karrieren, mens Siniaková vandt sin tredje grand slam-titel. Barbora Krejčíková blev den første kvinde, der vandt både single- og doubletitlen ved samme grand slam-turnering, siden Serena Williams udførte denne bedrift ved Wimbledon-mesterskaberne 2016, og ved French Open blev sejren i begge rækker senest opnået af Mary Pierce i 2000. Triumfen medførte endvidere, at Krejčíková efter turneringen overtog førstepladsen på WTA's verdensrangliste i double.

Herredoubletitlen gik til Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som i finalen besejrede Aleksandr Bublik og Andrej Golubev med 4-6, 7-6(1), 6-4 i en kamp, hvor Bublik undervejs servede for sejren ved stillingen 6-4, 5-4. Herbert og Mahut vandt dermed French Open-mesterskabet i herredouble for anden gang, og det var første gang i den åbne æra, at et rent fransk par vandt titlen to gange. Det var deres femte grand slam-titel i alt som makkere.

Mixed double-mesterskabet blev vundet af Desirae Krawczyk og Joe Salisbury, som i finalen vandt over Jelena Vesnina og Aslan Karatsev med 2-6, 6-4, [10-5]. Krawczyk vandt den første grand slam-titel i sin karriere. Hun havde tidligere været i én grand slam-finale – damedoublefinalen ved French Open 2020, som hun tabte med Alexa Guarachi som makker. Joe Salisbury sikrede sig sin anden grand slam-titel, eftersom han tidligere havde vundet Australian Open-mesterskabet i herredouble 2020 sammen med Rajeev Ram, og det var hans tredje grand slam-finale i alt.

Mesterskabet skulle oprindeligt have været afviklet en uge tidligere, men turneringen blev udskudt en uge for at maksimere mulighederne for publikums tilstedeværelse som følge af Frankrigs genåbning af sportsbegivenheder under COVID-19-pandemien. Det medførte samtidig, at den efterfølgende græstennis-sæson blev forkortet med en uge, eftersom Wimbledon-mesterskaberne 2021 ikke også blev flyttet.

Præmier 

Den samlede præmiesum for French Open 2021 androg € 34.367.216, hvilket er et fald på ca. 10 % i forhold til året før. Den samlede præmiesum i mesterskabsrækkerne andrager € ??.???.???, og præmierne var fordelt som vist nedenfor.

Præmierne i rækkerne for kørestolstennis var fordelt som følger.

Præmierne i rækkerne for quad-kørestolstennis var fordelt som følger.

Derudover var der afsat € ? til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Roland-Garros

Noter 

 
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021